On Me – singolo di Lil Yachty e Young Thug del 2017
 On Me – singolo di Ian Thomas del 2018
 On Me – singolo di Thomas Rhett e Kane Brown del 2020
 On Me – singolo di Lil Baby del 2020